Anastomyces är ett släkte av svampar. Anastomyces ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Anastomyces